O  BAR 005 foi o modelo da BAR da temporada de  da F1. Condutores: Jacques Villeneuve, Jenson Button e Takuma Sato.

Resultados 
(legenda)

Carros de Fórmula 1 da BAR